The Master (roman), een roman van Colm Tóibín
 The Master (televisieserie), een televisieserie uit de jaren 80.
 The Master (1966), een televisiefilm
 The Master (1980), een Chinese film.
 The Master (1989), een Hongkongse film.
 The Master (2005), een Poolse film.
 The Master (2012), een Amerikaanse film.
 The Master (quiz), een Australische quiz.
The Master, een personage uit de televisieserie Doctor Who.